Luigendorf ist ein Ortsname:

 Luigendorf (Neunburg vorm Wald), Dorf der Stadt Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Luigendorf (Guteneck), Weiler der Gemeinde Guteneck im Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Lugendorf